Morocco est le nom anglais du Maroc ;
 Morocco est le titre original anglais de Cœurs brûlés, film de Josef von Sternberg avec Gary Cooper et Marlene Dietrich ;
 Morocco est une ville située dans l’Indiana, aux États-Unis.